Zkratka AFO může znamenat:

 Air Force One
 Academia film Olomouc
 Anime Festival Orlando
 Alien Front Online
 Arellano-Felix Organization

Zkratky